Dwergvorming bij volkeren
 Pygmeeën (Afrika)
 Negrito in Azië